Олатоку́нбо Сью́зен Оласобу́нми Абе́ке (Токс) Олагундо́йе (, род. ) — нигерийская актриса, сценарист и продюсер.

Жизнь и карьера 
Токс Олагундойе родилась в Лагосе, Нигерия. Её мать была из Норвегии, а отец — нигерийцем. Она выросла в Европе, образование получала в Нигерии, Швейцарии и Англии, а после переезда в США получила степень бакалавра искусств в Колледже Смита в Нортгемптоне, штат Массачусетс.

В 2001 году Олагундойе дебютировала на бродвейской сцене, после чего появилась в фильме «Темный сахар». С тех пор она снялась в ряде независимых фильмов, а также появилась в эпизодах таких телесериалов как «Дурнушка», «Закон и порядок», «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк», «Их перепутали в роддоме», «Морская полиция: Спецотдел» и «Главный подозреваемый».

В 2012 году Олагундойе получила роль Джекки Джойнер-Керси в комедийном телесериале канала ABC «Соседи» с Джейми Герц. Шоу было закрыто после двух сезонов. Осенью 2015 года Олагундойе присоединилась к восьмому сезону сериала ABC «Касл», играя роль нового детектива.

В 2017 году Токс стала новым голосом миссис Клювдии в перезапуске мультсериала «Утиные истории». В 2019 году появлялась в роли прогрессивной женщины-сенатора Кеми Талбот в телесериале «Вице-президент».

Личная жизнь 
С 16 мая 2015 года Токс замужем за Шоном Куинном, с которым познакомилась через твиттер несколькими годами ранее. У них есть сын, родившийся в 2019 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Выпускницы колледжа Смит